Campanilla es un nombre común de distintas especies vegetales:
 Bilderdykia convolvulus.
 Calystegia sepium.
 Campanula glomerata.
 Campanula latifolia.
 Campanula trachelium.
 Convolvulus althaeoides.
 Convolvulus arvensis.
 Convolvulus lineatus.
 Convolvulus tricolor.
 Digitalis purpurea.
 Digitalis thapsi.
 Euphorbia segetalis var. pinea.
 Fritillaria pyrenaica.
 Leucojum aestivum subsp. pulchellum.
 Linum usitatissimum
 Narcissus bulbocodium.
 Narcissus pseudonarcissus.
 Ranunculus bulbosus var. gallaecicus.
 Ranunculus repens.
 Santolina rosmarinifolia.
 Trollius europaeus'''''.

Referencias 
 Listado de nombres científicos conocidos como "Campanilla" en Anthos, Real Jardín Botánico